Daisy Chainsaw — британская группа альтернативного рока, образовавшаяся в Лондоне в 1989 году и в 1995 году распавшаяся. По словам обозревателя Trouser Press, они удачно возродили лучшее, что было в X-Ray Spex и The Slits, и вместе с тем предвосхитили появление более поп-ориентированных групп вроде Elastica. Наивысшего результата в UK Singles Chart группа добивалась в 1992 году с синглом «Love Your Money» (#26).

История группы 
Группа образовалась в 1989 году, после того, как КэтиДжейн Гарсайд ответила на объявление Криспина Грея в музыкальной газете. Новообразованные Daisy Chainsaw быстро снискали известность своими необузданными концертными выступлениями, во время которых музыканты разбрасывали по сцене тряпичных кукол, а КэтиДжейн распивала сок из детской бутылочки. В 1991 году вышел их дебютный EP LoveSickPleasure, на который вошла песня «Love Your Money», ставшая популярным хитом на музыкальном ТВ. В 1992 году она достигла 26-го места в UK Singles Chart. После этого им предложил контракт лейбл Мадонны Maverick Records, но они отвергли это предложение, подписавшись вместо этого на инди-лейбл One Little Indian (Kitchens of Distinction, The Sugarcubes, Sneaker Pimps, The Shamen, Skunk Anansie, Björk, Chumbawamba, Alabama 3).

В 1992 году, следом за ещё двумя относительно успешными синглами, у Daisy Chainsaw вышел первый полноформатный альбом, Eleventeen. После этого музыканты отправились в продолжительный тур в поддержку альбома, организованный совместно с Mudhoney и Hole.

В 1993 году КэтиДжейн вышла из состава группы и исчезла из публичного поля зрения. Её «безумные» концертные выступления в составе Daisy Chainsaw и странные интервью вызвали к жизни слухи, будто она стала жертвой психического заболевания. Группа, однако, продолжила существование. В 1994 году Daisy Chainsaw выпустили второй альбом, For They Know Not What They Do, с новой вокалисткой Белиндой Лит. На последней записи Daisy Chainsaw, EP You're Gruesome, роль вокалиста исполнил сам Криспин Грей.

В 1995 году группа Daisy Chainsaw прекратила своё существование. На смену ей пришла Dizzy Q Viper, в состав которой вошли оставшиеся участники Daisy Chainsaw. Позднее к ним присоединилась немецко-японская авангардная художница и музыкант , и они превратились в Vapid Dolly.

В 1999 году неожиданно вернулась на сцену КэтиДжейн Гарсайд. Гарсайд и Грей возобновили своё творческое сотрудничество, собрав новую группу, Queen Adreena.

Дискография

Альбомы и EP 
 LoveSickPleasure EP (1991), Deva Records
 LoveSickPleasure EP (1991), Deva Records
 Pink Flower EP (1992)
 Hope Your Dreams Come True EP (1992)
 Music for People Who Have No Friends (1992), A&M / Deva / One Little Indian Records
 Eleventeen (1992), One Little Indian Records
 For They Know Not What They Do (1994), One Little Indian Records
 You’re Gruesome EP (1995), 95 Cheapskates Records

Примечания 

Панк-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1995 году
Рок-группы с женским вокалом
Инди-рок-группы Великобритании
Исполнители One Little Indian Records
Музыкальные коллективы из Лондона